Quastel ist der Nachname von:
Jeremy Quastel (* 1963), kanadischer Mathematiker
 Juda H. Quastel (1899–1987), britisch-kanadischer Biochemiker und Neurowissenschaftler